Харальд II (994?—1018) — король Дании.
 Харальд II Серая Шкура (935—ок. 965/970) — король Норвегии (961—965/970).